Verbandsgemeinde steht für:

 Verbandsgemeinde (Brandenburg), gebietskörperschaftlicher Gemeindeverband in Brandenburg
 Verbandsgemeinde (Rheinland-Pfalz), Typ von Gebietskörperschaft in Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde (Sachsen-Anhalt), Typ von Gebietskörperschaft in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:

 Gemeindeverband (Deutschland)